Seznam korpusov z zaporedno številko 71.

Seznam 
 Pehotni
 71. strelski korpus (ZSSR)
 71. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi